Staňkov est un toponyme qui peut désigner :

Staňkov, une ville du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Staňkov, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie